Троицкий округ:
 Троицкий административный округ — самый большой административный округ Москвы, образованный 1 июля 2012 года.
 Троицкий округ — бывшая административная единица бывшей Уральской области.